Polski Trŭmbesh kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Polski Trmbesj, kommun, Veliko Tarnovo, 
 Polski Trmbesj, ort, Veliko Tarnovo, Obsjtina Polski Trmbesj, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar